Otto Gelstedprisen er en dansk pris, som deles ud fra Otto Gelsteds Mindefond, som blev oprettet i 1970 af Otto Gelsteds universalarving. Prisen uddeles hvert år af Det Danske Akademi og er på 65.000 kr. Formålet er: "at støtte digtere, oversættere, journalister på den måde og i det omfang, som fondens bestyrelse til enhver tid bestemmer." Prisen har tidligere traditionelt været tildelt unge forfattere for deres anden eller tredje bog.

Liste over modtagere

Referencer

Eksterne henvisninger  
Gelstedprisen på Litteraturpriser.dk

Litteraturpriser fra Danmark
Etableret i 1972